|-
| 17301 - || 4609 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17302 - || 4610 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17303 - || 4629 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17304 - || 4637 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17305 Caniff || 4652 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17306 - || 4865 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17307 - || 4895 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17308 - || 6079 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17309 - || 6528 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17310 - || 6574 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17311 - || 6584 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17312 - || 7622 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17313 - || 9542 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 1024 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17315 - || 1089 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17316 - || 1198 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17317 - || 1208 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17318 - || 2091 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17319 - || 3078 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17320 - || 3182 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17321 - || 3188 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17322 - || 3274 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17323 - || 3284 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17324 - || 3292 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17325 - || 3300 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17326 - || 4023 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17327 - || 4155 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17328 - || 1176 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17329 - || 1277 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17330 - || 1358 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17331 - || 2056 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17332 - || 2120 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17333 - || 2174 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17334 - || 2275 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17335 - || 2281 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17336 - || 3193 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17337 - || 3198 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17338 - || 3212 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17339 - || 4060 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17340 - || 4096 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17341 - || 4120 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17342 - || 5185 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17343 - || 1111 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17344 - || 1120 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17345 - || 2216 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17346 - || 2395 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17347 - || 3449 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17348 - || 4166 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17349 - || 4353 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17350 - || 1968 OJ || 18 iulie 1968 ||  || , 
|-
| 17351 Pheidippos || 1973 SV || 19 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 17352 - ||  || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 17353 - || 1975 TE || 10 octombrie 1975 || Anderson Mesa || 
|-
| 17354 Matrosov ||  || 13 martie 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 17355 - || 1978 NK || 10 iulie 1978 || Palomar || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| 17356 Vityazev ||  || 9 august 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 17357 - ||  || 23 august 1978 ||  || , V. Zappalà
|-
| 17358 Lozino-Lozinskij ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 17359 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 17360 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 17361 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 17362 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 17363 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 17364 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 17365 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 17366 - ||  || 24 iulie 1979 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 17367 - ||  || 26 iulie 1979 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 17368 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 17369 - ||  || 22 august 1979 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 17370 - || 1980 CJ || 13 februarie 1980 ||  || 
|-
| 17371 - || 1981 DT || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17372 - || 1981 DV || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17373 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17374 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17375 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17376 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17377 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17378 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17379 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17380 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17381 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17382 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17383 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17384 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17385 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17386 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17387 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17388 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17389 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17390 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17391 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17392 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17393 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17394 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17395 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17396 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17397 - ||  || 6 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 17398 - ||  || 20 octombrie 1982 || Kitt Peak || 
|-
| 17399 Andysanto || 1983 RL || 6 septembrie 1983 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 17400 - ||  || 13 august 1985 ||  || 
|-